Prozelo peut désigner :
au Portugal :
Prozelo, paroisse civile de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Prozelo, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.